Die Liste enthält alle Fahrer, die zu mindestens einem Rennen der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft gestartet sind.

Nach Fahrer 

Anmerkungen

Nach Nationen

Legende 
 Platz: Position des Fahrers/Nation nach Punkten sortiert. Bei Punktgleichheit wird die gleiche Position vergeben und es wird alphabetisch geordnet
 Fahrer: Name des Fahrers. Die Spalte ist lexikographisch nach dem Nachnamen sortierbar
 Nationalität: Nationalität des Fahrers, mit der er zu den Rennen gemeldet war
 Nation: Name der Nation
 Punkte, Titel, Starts, Siege, Platz 2, Platz 3, Poles, Superpole-Teilnahmen, K.o.-Phase-Teilnahmen, Schnellste Runden, Podien, Top-10, Fanboosts: Anzahl der entsprechenden Daten des Fahrers/der Nation. – bedeutet, dass es diese Wertung aufgrund von Reglementänderungen noch nicht bzw. nicht mehr gegeben hat, als der Fahrer/die Nation teilgenommen hat.
 Erste/Letzte Saison: Erste bzw. letzte Saison, in der der Fahrer/die Nation an mindestens einem Rennen teilgenommen hat.

Siehe auch 
 Liste der Formel-E-Teams
 Formel-E-Statistik

Weblinks 
 Offizielle Website der FIA-Formel-E-Meisterschaft

Rennfahrer
!